Save the Children kan avse:

 Save the Children –  engelska namnet på en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som värnar om barns rättigheter, se Rädda Barnen
 Save the Children (sång) – en sång inspelad av Carola Häggkvist